Snijders est un patronyme d'origine flamande, notamment porté par :
 , lieutenant-général néerlandais
 Frans Snijders, ou Frans Snyders, peintre flamand du 
 Jan Snijders, judoka néerlandais

 Peter Snijders (judo), judoka néerlandais
 , homme politique néerlandais
 Rob Snijders, batteur néerlandais, membre du groupe Agua de Annique
 , flûtiste et écrivain néerlandais
 Wende Snijders, chanteuse de variétés néerlandaise

Voir aussi 
 
 

Patronyme flamand